Капра () — італійське прізвище. Відомі носії:
Еджидіо Капра (1914—1958) — італійський футболіст і футбольний тренер.
Карло Капра (1889—1966) — італійський футболіст і футбольний тренер.
Френк Рассел Капра (1897—1991) — американський кінорежисер і продюсер італійського походження.

Італійські прізвища